Noaptea cometei se poate referi la:

 Noaptea cometei (film din 1984)
 Noaptea cometei (film din 2013)